Le psaume 23 peut désigner :
 le psaume 23 (22) : psaume 23 selon la numérotation hébraïque, psaume 22 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 24 (23) : psaume 24 selon la numérotation hébraïque, psaume 23 selon la numérotation grecque.